Les élections municipales québécoises de 2013 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Estrie

Asbestos

Ascot Corner

Audet

Austin

Ayer's Cliff

Barnston-Ouest

Bolton-Est

Bonsecours

Bury

Chartierville 
 

Élection partielle au poste de maire en .
 Rendue nécessaire en raison de la démission du maire Jean Bellehumeur.

Cleveland

Coaticook

Compton

Cookshire-Eaton

Courcelles

Danville

Dixville

Dudswell

East Angus 

Nomination de Lyne Boulanger au poste de mairesse le .
 Nécessaire en raison de la démission du maire Robert G. Roy pour devenir préfet de la MRC du Haut-Saint-François en  .

East Hereford

Eastman

Frontenac

Ham-Sud

Hampden

Hatley (municipalité de canton)

Hatley (municipalité)

Kingsbury

La Patrie

Lac-Drolet

Lac-Mégantic 
Élection reportée en 2015 en raison de l'accident ferroviaire du .

Lambton

Lawrenceville

Lingwick

Magog

Maricourt

Marston 

Nomination de Claude Roy, conseiller #2, à titre de pro-maire le .
 Rendue nécessaire en raison de la démission du maire Paul-Henri Guillemette pour raison de santé en 2013.

Martinville

Melbourne

Milan

Nantes

Newport

North Hatley

Notre-Dame-des-Bois

Ogden

Orford

Piopolis

Potton

Racine 

Élection partielle pour le poste de maire et de conseiller #1 et #2 en septembre-.
 Nécessaire en raison de la démission du maire François Boissonneault en raison de désaccords avec les membres du conseil.

Richmond

Saint-Adrien

Saint-Augustin-de-Woburn

Saint-Camille

Saint-Claude

Saint-Denis-de-Brompton 

Élection partielle pour le poste de maire en .
 Nécessaire en raison du décès du maire Mike Doyle 13 jours après l'élection municipale de 2013.

Saint-Étienne-de-Bolton

Saint-François-Xavier-de-Brompton

Saint-Georges-de-Windsor

Saint-Herménégilde 

L'élection débouche sur une égalité entre les deux candidats. M. Gérard Duteau est déclaré élu par tirage au sort.

Saint-Isidore-de-Clifton

Saint-Ludger

Saint-Malo

Saint-Robert-Bellarmin

Saint-Romain

Saint-Sébastien

Saint-Venant-de-Paquette

Sainte-Anne-de-la-Rochelle

Sainte-Catherine-de-Hatley

Sainte-Cécile-de-Whitton

Sainte-Edwidge-de-Clifton

Scotstown

Sherbrooke 

Arrondissement Brompton

Arrondissement Fleurimont

Arrondissement Lennoxville

Arrondissement Le Mont-Bellevue

Arrondissement Rock Forest--Saint-Élie--Deauville

Arrondissement Jacques-Cartier

Stanstead (canton)

Stanstead (ville)

Stanstead-Est

Stoke

Stornoway

Stratford

Stukely-Sud

Ulverton

Val-Joli

Val-Racine 

Nomination par acclamation du conseiller et ancien maire Pierre Brosseau au poste de maire en .
 Nécessaire en raison de la démission de la mairesse Sonia Cloutier nommée directrice générale et secrétaire-trésorière de la MRC Le Granit.

Valcourt (municipalité de canton)

Valcourt (ville)

Waterville

Weedon

Westbury

Windsor

Wotton

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Estrie
Histoire de l'Estrie
 Résultat